Thomas Watson peut faire référence à :

  (1515-1584), religieux catholique anglais ;
 Thomas Watson (1557?-1592), poète anglais ;
 , (1620-1686), auteur puritain anglais ;
 Thomas Watson, (1715-1746),  de Rockingham
 Thomas Watson (1750-1781), graveur anglais ;
 Thomas A. Watson (1854-1934), homme d'affaires américain ;
  (1856-1922), homme politique américain ;
 Thomas J. Watson (1874-1956), le fondateur d'IBM ;
 Thomas Eugene Watson (1892-1966), militaire américain.